Dongshi ist der Name mehrerer Orte in der Republik China (Taiwan):
 Dongshi (Chiayi), eine Landgemeinde im Landkreis Chiayi
 Dongshi (Taichung), ein Bezirk der Stadt Taichung
 Dongshi (Yunlin), eine Landgemeinde im Landkreis Yunlin